Fomena – stolica dystryktu Adansi North w Regionie Ashanti w Ghanie
 Fomena – miasto w okręgu miejskim Obuasi w Regionie Ashanti w Ghanie